Een tolhuis waar invoerrechten (accijnzen) werden betaald
 Accijnshuis (Amsterdam), een dergelijk gebouw in Amsterdam